Ditlev ist der Familienname folgender Personen: 
 Magnus Ditlev (* 1997), dänischer Triathlet